Al-Haramayn ('els dos Llocs Sants') és una expressió utilitzada generalment per designar a les dues ciutats santes de l'islam: la Meca i Medina. Pels mamelucs i otomans es podia referir tanmateix a Jerusalem i Hebron.

Vegeu també 
 Khàdim al-haramayn

Enllaços externs 
 Islamqa.info

Llocs sants de l'islam